Cuq est un toponyme français originaire du sud de la France (Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne), ainsi qu'un patronyme français dérivé de ce toponyme.

Étymologie 
Cuq et Cucq désignent une butte, une hauteur arrondie.

Toponyme 

 Cuq, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Cuq, commune française du Tarn.

Patronyme 
 André Cuq, homme politique français, maire de Faussergues depuis 1993 ;
 Antoine Cuq, homme politique français, maire de Fréjairolles de 1825 à 1831 ;
 Édouard Cuq (1850-1934), historien juridique français
 Gérard Cuq (1956-), acteur, réalisateur et scénariste français ;
 Guillaume Cuq, acteur français ;
 Henri Cuq (1942-2010), homme politique français, ministre des Relations avec le Parlement de 2004 à 2007 ;
 Jean Cuq (1927-2006), général français ;
 Jean-Pierre Cuq (1953-), universitaire français, président de la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) ;
 Laurent Cuq, scénariste français, fils de Pierre Mondy ;
 Michel Cuq, scénariste français ;
 Philippe Cuq, chirurgien français, président de l'Union des chirurgiens de France (UCDF) ;
 Pierre Cuq, homme politique français, maire de Saint-Étienne-Estréchoux de 1983 à 2004 ;
 Pierre Firmin Cuq, homme politique français, maire de Tauriac-de-Naucelle de 1909 à 1914 et de 1917 à 1925 ;
 Pierre Cuq, nom de naissance de Pierre Mondy (1925-2012), acteur français ;
 Serge Cuq, homme politique français, maire de Crespin de 2001 à 2008.

Personnage de fiction 
  Cuq, la romancière, vivant dans la pension, personnage du film L'assassin habite au 21 d'Henri-Georges Clouzot.

Code 
CUQ est un code qui peut faire référence à :
 CUQ, code AITA de l'aéroport de la ville de Coen au Queensland, en Australie.

Référence 

Code
Patronyme français
Patronyme occitan